Cundinamarca is een departement van Colombia, gelegen in het midden van het land. In het gebied, dat 22.605 km² groot is, wonen  mensen (). De hoofdstad van Cundinamarca is de stad Bogota.

De naam van Cundinamarca komt van Kundur marqa, een regionale benaming die waarschijnlijk afkomstig is uit het Quechua en in de pre-Colombiaanse tijd gebruikt werd als term voor adelaarsnest.

Geografie 
Het grootste deel van Cundinamarca ligt in de Oostelijke Cordillera, een gedeelte van de Andes. Het departement ligt ten zuiden van Boyacá en ten oosten van de rivier de Magdalena en loopt in het oosten door tot het Amazonebekken. In het zuiden grenst het departement aan Tolima. Het Hoofdstedelijk District van Bogota wordt bijna geheel omringd door Cundinamarca. De rivier de Bogota stroomt van de noordoostelijke grens tot de zuidwestelijke grens van het departement. De rivier stroomt door de savanne Bogota en langs de westelijke grens van het Hoofdstedelijk District.

De hoofdstad van Cundinamarca is zoals vermeld de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Dit is een speciaal geval tussen de Colombiaanse departementen, aangezien Bogota formeel geen deel uitmaakt van Cundinamarca. Cundinamarca is echter het enige departement waarvan de hoofdstad in de nationale grondwet is vastgelegd. Dit betekent dat een verhuizing van de hoofdstad een grondwetswijziging vereist en geen simpel besluit van de provinciale Assemblee.

Data over Cundinamarca en het Hoofdstedelijk District worden altijd gescheiden weergegeven; zo niet dan zou de bevolking van Cundinamarca ongeveer 9,5 miljoen mensen zijn.

Gemeenten 
Cundinamarca bestaat uit 116 gemeenten:

Externe link 
  Website van het departement Cundinamarca (archive)